

Persone
Achille Rigamonti (1910-1986) – sindacalista e politico italiano
Antonio Rigamonti (1949) – ex calciatore italiano, di ruolo portiere
César Rigamonti (1987) – calciatore argentino, di ruolo portiere
Davide Rigamonti (1978) – fumettista italiano
Ercole Rigamonti (1913-2000) – ciclista su strada italiano
Ernesto Rigamonti (1864-1942) – pittore italiano
Flavia Rigamonti (1981) – ex nuotatrice svizzera
Luigi Rigamonti (1920-1990) – medico, chirurgo e atleta di lotta libera italiano
Marco Rigamonti (1978) – disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano
Mario Rigamonti (1922-1949) – calciatore italiano, di ruolo difensore
Rolando Rigamonti (1909-2008) – accademico italiano
Vincenzo Rigamonti (1930-2013) – allenatore di calcio e calciatore italiano di ruolo portiere

Altro
Stadio Mario Rigamonti – impianto sportivo di Brescia
Rigamonti Salumificio – azienda alimentare italiana specializzata nel settore dei salumi